Polycarpe est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Polycarpe est un prénom d'origine grecque ancienne très peu cité aujourd'hui. Il signifie « qui a beaucoup de fruits » (« fruit abondant » ou encore « corne d'abondance »).

. Il était masculin au  mais il fut épicène par le passé.

Saints chrétiens 
 Polycarpe de Smyrne : fêté le 26 janvier ou le 23 février.
 Polycarpe et Philadelphe : fêtés le 8 février.

Fruit 
Un polycarpe est un fruit composé issu d'une seule fleur.

Références 

Homonymie de prénom